Коротке́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Короткий.

Известные носители 
 Короткевич, Виктор Иванович (1938—2013) — советский футболист, советский и белорусский тренер.
 Короткевич, Владимир Семёнович (1930—1984) — белорусский писатель, публицист, драматург и переводчик, сценарист, редактор.
 Короткевич, Галина Петровна (1921—2021) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 Короткевич, Геннадий Владимирович (род. 1994) — шестикратный победитель международных и всероссийских школьных олимпиад по информатике.
 Короткевич, Дмитрий Андреевич (1904—1942) — белорусский подпольщик в годы ВОВ, начальник разведки Минского подпольного горкома КП(б)Б в 1941—1942 годах.
 Короткевич, Дорофей (1676—1718) — епископ Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский.
 Короткевич, Евгений Сергеевич (1918—1994) — начальник советских антарктических экспедиций, доктор географических наук, профессор.
 Короткевич, Лариса Владимировна (род. 1967) — советская и российская метательница диска.
 Короткевич, Михаил Иванович (1905—1991) — советский режиссёр дубляжа иностранных фильмов, работавший на киностудии Ленфильм.
 Короткевич, Николай Николаевич (1859—1940) — генерал-лейтенант, командир 36-го армейского корпуса.
 Короткевич, Харитина Евстафьевна (1882—1904) — участница обороны Порт-Артура.

Составные фамилии 
 Кротик-Короткевич, Фёдор Григорьевич (1913—1998) — советский оператор документального кино, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.

Примечания